Hurrle ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Hurrle (* 1976), deutsche Hochschullehrerin
 Curth Hurrle (1903–1987), deutscher Theaterschauspieler und Intendant
 Rüdiger Hurrle (* 1936), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Theodor Hurrle (1919–1997), deutscher Politiker (SPD), Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Museum für aktuelle Kunst – Sammlung Hurrle in Durbach bei Offenburg, gegründet von Rüdiger Hurrle
 Hurle